O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1987 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 36ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1988-89 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1988

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1987 na Guatemala